Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1997 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Lindsay Davenport et Jana Novotná battent Gigi Fernández et Natasha Zvereva en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1|| Gigi Fernández Natasha Zvereva||align=center|Finale|| Lindsay Davenport Jana Novotná (3)
|-
|2|| Martina Hingis Arantxa Sánchez||align=center|1/2 finale|| Lindsay Davenport Jana Novotná (3)
|-
|3||style=background-color:#CCCCFF| Lindsay Davenport Jana Novotná||align=center|Victoire'''|| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|4|| Nicole Arendt Manon Bollegraf||align=center|1/2 finale|| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|5|| Larisa Neiland Helena Suková||align=center||| Ruxandra Dragomir Iva Majoli (16)
|-
|6|| Yayuk Basuki Caroline Vis||align=center|1/4 de finale|| Lindsay Davenport Jana Novotná (3)
|-
|7|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center|1/4 de finale|| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|8|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center|1/4 de finale|| Martina Hingis Arantxa Sánchez (2)
|}

|-
|9|| Naoko Kijimuta Nana Miyagi||align=center||| Lindsay Davenport Jana Novotná (3)
|-
|10|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center||| Gigi Fernández Natasha Zvereva (1)
|-
|11|| Sabine Appelmans Miriam Oremans||align=center||| Annabel Ellwood Kristine Radford
|-
|12|| Mary Joe Fernández Anke Huber||align=center||| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (7)
|-
|13|| Amy Frazier Kimberly Po||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf (4)
|-
|14|| Katrina Adams Kristie Boogert||align=center||| Conchita Martínez Patricia Tarabini (8)
|-
|15|| Anna Kournikova Elena Likhovtseva||align=center||| Martina Hingis Arantxa Sánchez (2)
|-
|16|| Ruxandra Dragomir Iva Majoli||align=center|1/4 de finale|| Nicole Arendt Manon Bollegraf (4)
|}

|-
|1|| Ludmila Richterová Pavlina Nola||align=center||| Wiltrud Probst Ai Sugiyama
|-
|2|| Lisa McShea Amanda Wainwright||align=center||| Yayuk Basuki Caroline Vis (6)
|-
|3|| Cristina Moros Julie Thu||align=center||| Conchita Martínez Patricia Tarabini (8)
|-
|4|| Anne Miller Julie Steven||align=center||| Anna Kournikova Elena Likhovtseva (15)
|}

|-
|1|| Serena Williams Venus Williams||align=center||| Jill Hetherington Kathy Rinaldi
|-
|2|| Dawn Buth Stephanie Nickitas||align=center||| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (7)
|-
|3|| Marissa Irvin Alexandra Stevenson||align=center||| Kerry-Anne Guse Rachel McQuillan
|-
|4|| Zina Garrison Lori McNeil||align=center||| Lindsay Davenport Jana Novotná (3)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1997
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1997
Tennis en août 1997
Tennis en septembre 1997